A edição da Taça de Portugal de Basquetebol Feminino referente à época de 2013/2014 decorreu entre 5 de Outubro de 2013 - 1ª Eliminatória - e 9 de Março de 2014, data em que se disputou a final a qual teve lugar no Pavilhão do Clube Amigos Basquete (CAB), O Clube Amigos do Basquet (CAB) Madeira conquistou à sua 6ª Taça de Portugal de Basquetebol.

Taça de Portugal de Basquetebol Feminino 2013/2014

8 Avos de Final

A Partir das meias-finais todos os jogos foram disputados no Pavilhão do Clube Amigos Basquete (CAB), (Final 4).

3ª Eliminatória

2ª Eliminatória

1ª Eliminatória

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4644&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.estatisticas&codigo=Estatisticas

<noinclude>